El Sky Blue Football Club és un club de futbol femení de Nou Jersey, als Estats Units. Va ser creat al 2007 i juga a la lliga professional del país, la NWSL (i anteriorment al seu predecessor, la WPS). Va guanyar el campionat al 2009. L'altra vegada que es va clasificar per als play-offs, al 2013, va caure a semifinals.

Palmarès 
 1 Lliga (2009)

Planter 2016

Referències 

Clubs de futbol femení estatunidencs